Malgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Malgrundet, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Malgrundet (vid Orrskäret, Larsmo), Österbotten, 
 Malgrundet (vid Hälsingön, Larsmo), Österbotten,

Se även
Majgrundet
Mangrundet
Margrundet

Robotskapade Finlandförgreningar